Gaszowice se poate referi la următoarele sate din Polonia:
 Gaszowice în powiatul Rybnik din voievodatul Silezia (sudul Poloniei)
 Gaszowice în powiatul Oleśnica din voievodatul Silezia Inferioară (sud-vestul Poloniei)

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice